Seznam občin departmaja Marne zajema 619 občin.

(CAC) Communauté d'agglomération de Châlons-en-Champagne, ustanovljena leta 2000.
(CAR) Communauté d'agglomération de Reims, ustanovljena leta 2004.

Marne